Bosznia-Hercegovina
Goričko tó Trebinje község területén, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Goričko falu Koprivnički Ivanec községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Szlovénia
Goričko tájegység az ország északkeleti részén